GNF 1 (1960/1961) był 5. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna KAC Kénitra. Nowym mistrzem Maroka został zespół FAR Rabat.

System punktacji 
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 2 pkt
 Porażka: 1 pkt

Tabela końcowa

Król strzelców 
19 goli – Harchaoui (Étoile Casablanca)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej
1960 w Afryce
1961 w Afryce